Aschau kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Aschau im Chiemgau – kommmin i Landkreis Rosenheim, Bayern, Oberbayern, 
 Aschau am Inn – kommun i Mühldorf am Inn, Bayern, Oberbayern, 
 Aschau (Lachte) – biflod till Lachte i Niedersachsen,

Österrike 

 Aschau im Zillertal – en kommun i Tyrolen,